Джордж Рэймонд «Рэй» Стивенсон (, родился 25 мая 1964 года в Лисберне, Северная Ирландия) — английский актёр кино, телевидения и театра, наиболее прославившийся после главных ролей в фильмах «Король Артур» (2004 год), «Адский бункер» и «Каратель: Территория войны» (оба вышли в 2008 году), а также в историческом телесериале «Рим» (2006 год).

Биография 
Рэй Стивенсон родился 25 мая 1964 года в Северной Ирландии. В возрасте восьми лет вместе с семьей переехал в Лемингтон (Ньюкасл-апон-Тайн), позже — в город Крамлингтон (Нортумберленд), где и провёл все детство. Рэй — средний из трёх сыновей пилота королевских военно-воздушных сил Великобритании и ирландки. Он с детства мечтал стать актёром, но считал, что это недостижимо. Поэтому после школы Рэй Стивенсон последовал своему другому пристрастию — рисованию, и поступил в художественную школу. До 25 лет Стивенсон был проектировщиком в одной из архитектурных контор Лондона, после чего все же решил попытать счастья в актёрской сфере. Для этого он поступил в театральную школу «Bristol Old Vic», которую окончил в 29 лет.

Его любовь к искусству и его способности как художника были продемонстрированы, когда он участвовал в телевизионной программе «Watercolour Challenge» в 2001 году, где он вместе с актёрами Шери Лунги и Малкольмом Тирни красил акварелями Бленхеймский дворец. Широкую известность ему принесла роль  в эпике Антуана Фукуа «Король Артур» (2004), а всемирную — роль римского легионера Тита Пуллона в телесериале каналов ВВС, HBO и RAI «Рим» (2005—2007).

Личная жизнь 
Стивенсон женился в Вестминстере, Лондон, в 1997 году, на актрисе Рут Геммелл, которую он встретил, когда работали вместе в телевизионной драме «Band of Gold» (1995). Позже они сыграли роли мужа и жены и на экране — в фильме «Peak Practice» (1997).  Пара развелась после восьми лет брака. В настоящее время подругой Рэя является итальянский антрополог Элизабетта Караччиа, с которой он встречался во время съёмок сериала «Рим».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актёры Великобритании